

Letteratura 
 L'ultima spiaggia (The Last Resort) – racconto illustrato di J. Patrick Lewis e Roberto Innocenti
 The Last Resort – romanzo di Paul Leonard del 2003

Cinema 
 The Last Resort – film del 2009

Musica 
 The Last Resort – gruppo musicale punk britannico
 The Last Resort – album di Trentemøller del 2006
 The Last Resort – singolo di T. Graham Brown del 1988

Televisione 
 The Last Resort – serie televisiva statunitense del 1979
 The Last Resort – serie televisiva australiana del 1988
 The Last Resort – reality show australiano del 2017

Pagine correlate 
 Last Resort